Towadameer, een meer in Japan
 Towada (vulkaan), een vulkaan bij het meer
 Towada (stad), een stad vernoemd naar het meer